Nuria López puede referirse a:
 Nuria López, sindicalista española y primera mujer en ocupar la secretaría general de Comisiones Obreras de Andalucía.
 Núria López, química española, investigadora de química en el Instituto Catalán de Investigación Química.
 Núria López-Bigas, bióloga española especializada en la genómica computacional del cáncer, directora de grupo investigador en en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona).